Ausztrália
 Torrington (Új-Dél-Wales)
 Torrington (Queensland)

Kanada
 Torrington (Alberta)

Egyesült Királyság
 Black Torrington
 East Torrington
 Great Torrington
 Little Torrington
 West Torrington

USA
 Torrington (Connecticut)
 Torrington (Wyoming)

Más
Torringtoni csata

Kapcsolódó szócikkek 
 Thorrington